Marcus Jastrow (1829-1903) érudit talmudiste américain renommé, père de Joseph Jastrow ainsi que de Morris Jastrow, Jr.
 Morris Jastrow, Jr. (1861-1921) orientaliste américain, fils de Marcus Jastrow et frère de Joseph Jastrow.
 Joseph Jastrow (1863-1944) psychologue américain, fils de Marcus Jastrow et frère de Morris Jastrow, Jr.
 L'illusion de Jastrow est une illusion d'optique découverte par Joseph Jastrow.
Patronyme juif